Психофизиология — наука, изучающая физиологические механизмы субъективных психических явлений, состояний и индивидуальных различий.

Первоначально термин использовался наряду с понятием «физиологическая психология» для обозначения широкого круга исследований психики, опиравшихся на точные объективные физиологические методы.

В значительной степени, познание функций структур головного мозга и нервной системы в их соотнесении с психикой только разворачивается.

История

Основателем научной психофизиологии является русский учёный Иван Михайлович Сеченов. Ему принадлежат фундаментальные открытия в области изучения центральной нервной системы, составляющие основу всех форм мозговой деятельности. В 1863 году Сеченов открыл явление центрального торможения  (задерживающее влияние нервных центров головного мозга на двигательную активность организма). Этот феномен был положен в основу учения о взаимоотношении организма и среды, дал физиологическое обоснование психической деятельности как нервного механизма, обусловливающего способность человека противостоять внешним влияниям. Открытие имело решающее значение для формирования психологических и физиологических воззрений Сеченова, первое изложение которых он дал в работе «Рефлексы головного мозга» (1863). Труд Сеченова стал «…одновременно и глубоким научным произведением, и политической проповедью, звавшей к новой материалистической культуре», получил резонанс в широких общественных кругах и вызвал полемику по проблемам, связанным с представлениями Сеченова о сущности психической деятельности. В 1866 году на книгу Сеченова был наложен арест, снятый, однако, через год. В 1873 году Сеченов выдвинул первую в отечественной науке программу построения психологии как самостоятельной науки на основе объективного метода («Кому и как разрабатывать психологию»), в отличие от представлений о психологии как науке о явлениях сознания, данных субъекту в его внутреннем наблюдении (интроспекции). Наиболее адекватным в изучении психической деятельности Сеченов считал генетический подход, т. е. анализ развития психики в процессе жизни человека. В своих исследованиях Сеченов отстаивал положение о том, что принципы научного познания, сложившиеся в естествознании (принцип детерминизма, экспериментальный метод и др.) применимы и к душевным явлениям, но с учётом их специфики по сравнению с нервными процессами.

Основу современной психологии и психофизиологии составили фундаментальные труды И. М. Сеченова: «Рефлексы головного мозга» (1863 г.), «Физиология нервной системы» (1866 г.) и «Элементы мысли» (1879 г.)

Основоположником советской психофизиологии является Евгений Николаевич Соколов, советский и российский учёный, специалист в области нейронаук (работы в области нейронных механизмов когнитивных процессов).

Характеристика, предмет и задачи психофизиологии 
Психофизиология представляет собой область междисциплинарных исследований, находящуюся на стыке психологии и нейрофизиологии. Изучает психику в единстве с её нейрофизиологическим субстратом — рассматривает соотношение мозга и психики, роль биологических факторов, в том числе свойств нервной системы, в выполнении психической деятельности. 

В некоторой степени психофизиология позволяет преодолеть проблему психофизического дуализма (психофизическая проблема), устанавливая корреляции между определёнными психологическими и физиологическими параметрами, рассматривая психическое как продукт деятельности головного мозга.

Основной задачей психофизиологии является исследование физиологических механизмов психических процессов, осуществляемых на системном, нейронном, синаптическом и молекулярном уровнях,  причинное объяснение психических явлений путём раскрытия лежащих в их основе нейрофизиологических механизмов.

Психофизиология изучает также физиологические и биохимические изменения, происходящие в нервной системе. Она пытается установить их связь с различными аспектами активности: функционированием памяти, регуляцией эмоций, сном и сновидениями. Методы исследований весьма разнообразны — от вживления в мозг электродов до использования специальных приборов для регистрации физиологических проявлений.

В этих исследованиях выяснена важнейшая роль «примитивных» мозговых структур, наличных у животных и человека, служащих центрами эмоциональных процессов, проявления инстинктов, сна и пр.

Достижения психофизиологии широко применяются в клинической практике, в построении кибернетических моделей психофизиологических процессов, а также в таких прикладных областях психофизиологии, как психофизиология труда, психофизиология спорта и пр.

Направления и области 
Психофизиология включает в себя: теоретическую психофизиологию и совокупность направлений практической психофизиологии. 

К основным направлениям теоретической психофизиологии относятся :
 психофизиологические механизмы кодирования и декодирования информации; 
 психофизиология восприятия; 
 психофизиология внимания; 
 психофизиология памяти и научения; 
 психофизиология движений и управления вегетативными реакциями;
 психофизиология воли; 
 психофизиология мышления и речи; 
 психофизиология эмоций; 
 психофизиология функциональных состояний, стресса, сна;
 дифференциальная психофизиология; 
 психофизиология тревожности, агрессивности, депрессии; 
 системная психофизиология (раздел психофизиологии, областью  изучения которой является  психическая деятельность целостных функциональных систем организма); 
 психофизиология сознания и его изменённых состояний; 
 возрастная психофизиология.

Областями психофизиологических исследований являются: 
 внимание, память и научение,  движения, функциональные состояния, агрессивность, стресс, сон, эмоции; 
 психофизиология речи и мышления, психофизиология воли, психофизиология сознания, психофизиология музыкального восприятия; 
 психофизиология половых различий, возрастная психофизиология, дифференциальная психофизиология (изучающая физиологические основы индивидуально-психологических различий).

К прикладным областям психофизиологии относятся следующие области.  Социальная психофизиология. Клиническая психофизиология. Эргономическая психофизиология (объективные методы диагностики состояния человека-оператора). Спортивная психофизиология (объективная оценка спортивной формы, координации движений). Авиационная психофизиология (объективные телеметрические методы оценки состояния пилота в процессе полёта, предупреждение потери сознания). Космическая психофизиология (объективные телеметрические методы оценки психического состояния и прогнозирования динамики адаптации космонавта). Педагогическая психофизиология. Экологическая психофизиология. Психофизиология алкоголизма и наркомании.

В рамках психофизиологии выделяются отдельные направления, связанные с разработкой особенно важных проблем:

 психофизиология сенсорная — психофизиология органов чувств, ощущений и восприятий;
 психофизиология организации движений;
 психофизиология активности;
 психофизиология произвольных действий;
 психофизиология внимания, памяти и обучения;
 психофизиология речи и мышления;
 психофизиология мотивации и эмоций;
 психофизиология сна, психофизиология стресса;
 психофизиология функциональных состояний и пр.

Методы  
Успехи современной психофизиологии связаны с тем, что вместе с традиционными методами — регистрацией сенсорных, моторных, вегетативных реакций, анализом последствий повреждения и стимуляции головного мозга в исследованиях широко применяются электрофизиологические и магнитофизиологические методы, а также математические способы обработки экспериментальных данных. 

Основными методами психофизиологических исследовании являются:
 полиграфия;
 регистрация дыхания; 
 плетизмография;  
 электродермография, электроокулография, электромиография, электрокардиография, электроретинография,электроэнцефалография (ЭЭГ), магнитоэнцефалография (МЭГ);
  спектральный анализ ЭЭГ, МЭГ; 
 вызванные потенциалы; 
 потенциалы, связанные с событиями; 
 расчёт локализации эквивалентного диполя; 
  экстраклеточная и внутриклеточная регистрация активности нейронов; 
 рентгеновская компьютерная томография (КТ); 
 магнитно-резонансная томография (МРТ, структурная МРТ); 
 позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ); 
 функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ); 
  интеграция данных ЭЭГ, МЭГ, структурной и функциональной МРТ; 
  построение перцептивных, мнемических и семантических многомерных пространств по субъективным реакциям и физиологическим показателям;
  компьютерное картирование мозга.

См. также 
 Психофизиологическая проблема
 Психоэндокринология
 Психонейроиммунология
 Физиология высшей нервной деятельности
 Биологическая обратная связь
 Психофизиологические методы диагностики и коррекции внимания

Примечания

Литература 
 Марютина Т. М., Ермолаев О. Ю. Введение в психофизиологию. — М., 2004. — 400 с.
 
 Александров Ю. И. Основы психофизиологии. — М., 1997. — 349 с.
 Маруненко І. М. Психофізіологія. — Київ., 2015 — 406 с.

Ссылки